Еп'є́-ан-Бос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 23 км на захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 513 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1373,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Еп'є-ан-Бос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еп'є-ан-Бос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре